Metroid – serie di videogiochi di fantascienza
Metroid – primo capitolo dell'omonima saga di videogiochi
Metroid – manga di Kenji Ishikawa
Metroid – creature aliene immaginarie presenti nell'omonima saga di videogiochi